De Franse voetbalclub Olympique de Marseille speelt sinds 1962 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Olympique de Marseille

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Frankrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Olympique de Marseille
Olympique Marseille